Švýcarská hokejová liga – sezóna 2005/2006. Vítězem se stal tým HC Lugano.

Konečná tabulka základní části

Play off

Play out

1. kolo 

 Fribourg-Gottéron – SCL Tigers 2:4 na zápasy
 ZSC Lions – HC Servette Ženeva 2:4 na zápasy

2. kolo 

 Fribourg-Gottéron – ZSC Lions 0:4 na zápasy

Baráž
 Fribourg-Gottéron (poslední z play out) – EHC Biel (vítěz Nationalligy B) 4:2 na zápasy

Švýcarská liga ledního hokeje
Lední hokej v roce 2005
Lední hokej v roce 2006